Baronia kan syfta på:

 Baronia (djur) –  ett släkte fjärilar
 Baronia (växter) –  ett släkte sumakväxter